

Biografia 
Il Principe Lerotholi Mohato Bereng Seeiso  è nato a Maseru il 18 aprile 2007 ed è il terzo figlio ed unico maschio di Re Letsie III del Lesotho e della Regina 'Masenate Mohato Seeiso (nata Anna Karabo Mots'oeneng). Ha due sorelle più grandi, le principesse Senato e Maseeiso. Il Principe è stato chiamato così in memoria di Lerotholi, Capo Supremo di Basotho dal 1891 al 1905.

Il Principe Lerotholi è stato battezzato come David nella cattolica romana di San Louis a Matsieng il 2 giugno 2007 dal capo della Chiesa cattolica in Lesotho, l'arcivescovo Bernard Mohlalisi. Il Capo Principale di Likhoele è il suo padrino.

Titolo e trattamento 
 18 aprile 2007 – attuale: Sua Altezza Reale, il principe ereditario del Lesotho

Ascendenza

Note 

Principi del Lesotho